Joseph Maria von Radowitz ist der Name folgender Personen:

* Joseph Maria von Radowitz (Diplomat) (1839–1912), deutscher Diplomat
 Joseph Maria von Radowitz (General) (1899–1956), deutscher Generalmajor
 Joseph Maria Ernst Christian Wilhelm von Radowitz  (1797–1853), preußischer General und Staatsmann, siehe Joseph von Radowitz